Колонија Нуева Херусален има више значења:

 Колонија Нуева Херусален (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Нуева Херусален (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику